Unverdorben ist der Familienname von:

 Harald Unverdorben (* 1981), österreichischer Fußballspieler
 Otto Unverdorben (1806–1873), deutscher Kaufmann und Apotheker